Amerikai Egyesült Államok
Great Bend (Észak-Dakota)
Great Bend (Kansas)
Great Bend (New York)
Great Bend (Pennsylvania)